Cratès (en grec ancien  / Krátês) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Cratès, poète comique () ;
 Cratès de Thèbes, philosophe cynique () ;
 Cratès d'Athènes, philosophe académicien () ;
 Cratès de Mallos, philosophe stoïcien et grammairien ().